Гайавата (, также известный как Айенвата (Ayenwatha), Айонвата (Aiionwatha), или Гайенвата (Haiëñ'wa’tha на языке онондага)) был вождём коренных американцев доколониальной эпохи и одним из основателей Конфедерации Ирокезов. Согласно преданиям он был вождём племени или онондага, или племени мохок, или обоих.Также может означать:

Топонимы 
США
  — город в Айове.
  — город в Канзасе.
 Гайавата — озеро в Миннесоте.
  — тауншип в Мичигане.
  — поселение-призрак в Юте.

Прочие страны
 Гайавата — ледник в Гренландии.

Искусство 
 Песнь о Гайавате — поэма (1855) Генри Лонгфелло.
  — кантата-трилогия (1900) Сэмюэла Кольридж-Тейлора.
  — песня (1901) .
  — американский фильм 1913 года.
 Маленький Гайавата — американский мультфильм 1937 года.
  — американский фильм 1952 года.

Корабли 
  — пассажирский паром  (1895 — )
  — частная яхта (1914—1917), сторожевой корабль ВМФ США (1917—1920).
  — буксир (1903 — после 1919).
  — буксир ВМФ США (1942—1987).
  — речной круизный пароход (1981 — )

Железная дорога 
  — название фирменных пассажирских поездов компании , с 1935 по 1979 год работавших на направлении от Чикаго до Среднего Запада и Запада.
  (1935—1971)
  (1936—1956)
  (1937—1960)
  (1940—1956)
  (1947—1961)
  (1971—1979)
  — ж/д ветка вдоль западного берега озера Мичиган.
  — книга (1970) Джима Скриббинса.

Прочее 
 Гайавата — веб-сервер.

См. также 
  — архипелаг на озере Онтарио, ранее носил название Острова Гайаваты.
 Синяя линия (Миннеаполис) — линия легкорельсового транспорта в округе Хеннепин штата Миннесота, соединяющая центральную часть Миннеаполиса с его южным пригородом Блумингтон. До 2013 года называлась Линия «Гайавата».